Танкетка — бойова гусенична броньована машина.
 Танкетка (поетична форма) — коротка поетична форма, запропонована російським поетом Алексієм Верницьким у 2003 році.